Niaceae är en familj av svampar. Niaceae ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Lachnellaceae för samma taxon.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Niaceae